Lev Borisovič Kamenev – politico russo e sovietico
Sergej Sergeevič Kamenev – militare russo e sovietico